John Fritsche, né le  à Cleveland, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis, est un joueur professionnel de hockey sur glace américano-suisse qui évoluait au poste d'ailier droit. Il est le père de John Fritsche et l'oncle de Dan et Tom Fritsche.

Biographie 
John Fritsche commence sa carrière professionnelle dans le club d'Ambrì-Piotta, qui évoluait dans la Ligue nationale B. En 1985, il fêtait la promotion en Ligue nationale A avec le club du nord du Tessin, puis signe avec le EV Zoug de la Ligue nationale B. Une année plus tard, il fête une nouvelle promotion en LNA avec le club de Suisse centrale.

En 1990, l'attaquant dispute le championnat du monde avec l'équipe des États-Unis. Après son périple zougois, John Fritsche rejoint le HC Lugano en 1991, puis les Hawks de Moncton et la Ligue américaine de hockey en 1993. En 1993, il retourne au HC Ambrì-Piotta, jusqu'en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || HC Ambrì-Piotta || LNB || || || || || || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HC Ambrì-Piotta || LNB || 40 || 27 || 23 || 50 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 24 || 5 || 8 || 13 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || EV Zoug || LNB || 36 || 29 || 20 || 49 || 48 || 5 || 5 || 5 || 10 || 8
|-
| 1987-1988 || EV Zoug || LNA || 33 || 15 || 9 || 24 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || EV Zoug || LNA || 36 || 30 || 26 || 56 || 47 || 2 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 1989-1990 || EV Zoug || LNA || 34 || 21 || 24 || 45 || 45 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1990-1991 || EV Zoug || LNA || 33 || 19 || 11 || 30 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA || 30 || 9 || 8 || 17 || 47 || 4 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA || 33 || 6 || 13 || 19 || 38 || 4 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 1993-1994 || Hawks de Moncton || LAH || 11 || 2 || 5 || 7 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 20 || 5 || 14 || 19 || 18 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1995-1996 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 34 || 15 || 15 || 30 || 20 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1996-1997 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 36 || 5 || 9 || 14 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 39 || 11 || 11 || 22 || 47 || 9 || 6 || 4 || 10 || 2
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 14 || 3 || 1 || 4 || 37 || 15 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 42 || 21 || 11 || 32 || 57 || 9 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 37 || 8 || 9 || 17 || 42 || 5 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 41 || 7 || 11 || 18 || 16 || 6 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 23 || 2 || 5 || 7 || 29 || - || - || - || - || -

| 1990 || Championnat du monde ||  || 10 || 2 || 0 || 2 || 4 || Cinquième place

Références 

Naissance en mars 1966
Naissance à Cleveland
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Joueur des Hawks de Moncton
Attaquant de hockey sur glace